Trg svetega Marka je lahko:
 Trg svetega Marka, Benetke
 Trg svetega Marka, Zagreb